HMAS Pirie je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Pirie (J189)
 HMAS Pirie (ACPB 87)

Pirie